Aleksandr Sergeevič Obolenskij – aviatore e rugbista a 15 britannico di origine russa
 Evgenij Petrovič Obolenskij – militare russo, decabrista